Valls (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
Valls (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk

Personen
Francisco Valls, Spaans componist
Manuel Valls, Frans politicus
Rafael Valls, Spaans wielrenner